Perint kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Szombathely (provinshuvudstad i Ungern), Vas, 
 Perint (vattendrag i Ungern), Vas, 

Robotskapade Ungernförgreningar